Kardítsa kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nomós Kardhítsas, prefektur, Thessalien, 
 Karditsa (prefekturhuvudort i Grekland), Thessalien, Nomós Kardhítsas, 

Robotskapade Greklandförgreningar